Над'ярна вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Над'ярна вулиця — вулиця у місті Дніпро.
 Над'ярна вулиця — вулиця у місті Київ.
 Над'ярна вулиця — вулиця у місті Львів.
 Над'ярна вулиця — вулиця у місті Суми.

Вулиці